|-
| 110601 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110602 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110603 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110604 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110605 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110606 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110607 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110608 - || || 14 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110609 - || || 14 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110610 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110611 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110612 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110613 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110614 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110615 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110616 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110617 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110618 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110619 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110620 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110621 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110622 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110623 - || || 14 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110624 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110625 - || || 13 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110626 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110627 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110628 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110629 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110630 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110631 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110632 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110633 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110634 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110635 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110636 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110637 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110638 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110639 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110640 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110641 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110642 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110643 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110644 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110645 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110646 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110647 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110648 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110649 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110650 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110651 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110652 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110653 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110654 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110655 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110656 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110657 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110658 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110659 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110660 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110661 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110662 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110663 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110664 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110665 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110666 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110667 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110668 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110669 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110670 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110671 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110672 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110673 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110674 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110675 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110676 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110677 - || || 14 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110678 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110679 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110680 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110681 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110682 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110683 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110684 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110685 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110686 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110687 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110688 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110689 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110690 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110691 - || || 11 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110692 - || || 11 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110693 - || || 12 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 110694 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110695 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110696 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110697 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110698 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110699 - || || 13 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110700 - || || 13 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
0